Полонка — річка в Україні.
 Полонка — село, Волинська область, Луцький район.
 Гірка Полонка — село у Луцькому районі Волинської області.

Полонка — прізвище. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 67 носіїв; найбільше — на Поділлі.
 Полонка Олексій Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки